A Lápide dos Quatro Irmãos localiza-se em São Martinho de Sande, num lugar muito agradável e pitoresco, em pleno Minho, nas faldas da Serra da Falperra, antiga estrada Real que ligava Guimarães a Braga.

Lenda dos Quatro Irmãos 
Deu-se o nome de (quatro Irmãos) a quatro penedos que parecem tampas de sepulturas, segundo a tradição, quatro irmãos destes sítios, filhos de Maria do Canto, amavam uma formosa menina, sobrinha do Abade da Freguesia. 

Ardendo em amor e ciúme, os quatro irmãos reptaram-se para neste lugar decidirem à paulada, quem havia de casar com a rapariga. Três ficaram logo mortos no campo, e o quarto, que ainda viveu algumas horas é que contou tudo ao Abade, que os mandou enterrar no sítio da contenda, que se ficou a denominar os quatro irmãos até aos dias de hoje.

São Martinho de Sande
Quatro
Lendas de Portugal